FCF kan avse:

 FCF – Nya Kaledoniens fotbollsförbund, se Fédération Calédonienne de Football
 FCF – en av Försvarsmaktens gemensamma myndigheter, se Försvarets civilförvaltning